Юрковский сельсовет

Дагестан 

 Юрковский сельсовет Тарумовского района

Псковская область 

 Юрковский сельсовет Дновского района (преобразован в 1990-х в волость)